

Ягунькіно — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Ягунькіно — присілок, Козловський район, Чувашія